Geografia:
 Sharon (Canaan), plana costanera de la regió on és Tel-Aviv, Israel.
 Sharon (Carolina del Sud)
 Sharon (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 Sharon (Dakota del Nord)
 Sharon (Geòrgia)
 Sharon (Kansas)
 Sharon (Massachusetts)
 Sharon (Oklahoma)
 Sharon (Tennessee)
 Sharon (Wisconsin)
 Sharon (Nova Hampshire) 
 Sharon (Vermont)
 New Sharon, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 New Sharon (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Biografies:
 Ariel Sharon, primer ministre israelià.
 Sharon Christa Corrigan McAuliffe (1948 – 1986), professora estatunidenca.
 Sharon den Adel, cantant de Within Temptation.
 Sharon Robinson, cantautora, productora i vocalista dels Estats Units.
 Sharon Stone, actriu.
 Sharon Tate (1943 – 1969), actriu estatunidenca esposa del director Roman Polanski.